Спера:

 Спера — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже.
 Спера, Даниэль (род. 1957) — австрийская журналистка и телеведущая.

См. также 
Спери (значения)